Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Brian Vahaly 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Brian Vahaly (finale)
 Eric Taino (quarti di finale)
 Paul Goldstein (Campione)
 Jeff Morrison (secondo turno)

 Robert Kendrick (quarti di finale)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Diego Veronelli (primo turno)
 Cecil Mamiit (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 2003